Захау (нем. Sachau) — многозначный термин.

 Захау — деревня в Германии, в земле Саксония-Анхальт. 
  — деревня в Виттенберге, в земле Саксония-Анхальт (Германия).

 Захау, Карл Эдуард (1845—1930) — немецкий востоковед, лингвист.